Joaquín Dualde ist der Name folgender Personen:

* Joaquín Dualde (Hockeyspieler) (1932–2012), spanischer Hockeyspieler
 Joaquín Dualde Gómez (1875–1963), spanischer Politiker